Francotte ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gustave Francotte (1852–1925), belgischer Politiker 
 Henri Francotte (1856–1918), belgischer Althistoriker 
 Jupp Francotte (1920–1944), niederländischer Widerstandskämpfer
 Oscar Francotte (1857–1935), belgischer Architekt 
 Xavier Francotte (1854–1931), belgischer Psychiater und Hochschullehrer